Donald James Yarmy, in arte Don Adams (1923-2005), attore statunitense
Donald Lamar Adams (1947-2013), cestista statunitense